Джон Джексон Адамс, 1-й барон Адамс () — британский политический деятель, пэр графства Камберленд.

Биография 
Родился 12 октября 1890 года в деревне Арлекдон, графстве Камберленд. Получил образование в средней муниципальной школе и в 1904 году эмигрировал в Новую Зеландию, откуда в 1914 году вернулся обратно в Арлекдон. До 1919 года занимался местной политикой, пока не был избран на должность председателя прихода Арлекдон и Фризингтон. В 1922 стал председателем местного округа здравоохранения (за период нахождения на этой должности, детская смертность снизилась на 60 %). В 1921 году он стал генеральным секретарем Профсоюза заводских инженеров, базирующегося в г. Уоркингтоне, позже с 1923 по 1931 год был членом городского совета Уоркингтона. До 1934 года находился на должности округа Олдерман.

Начавшаяся Великая депрессия сильно сказалась на промышленности Камберленда, и Адамса пригласили стать секретарём нового «Совета по развитию Камберленда». Заручившись поддержкой консервативных кругов, а также тех, кто не занимался политикой, он реорганизовал шахты. Благодаря этому, безработица снизилась на более чем 50 %. Благодаря своей способности привлекать к делам партийных представителей и тех, кто обычно не участвует в политике, Джон Джексон Адамс достиг многих экономических достижений, что в дальнейшем помогло восстановить Камберленд от катастрофических последствий Великой депрессии.

В период с 1944 по 1948 год Джон Адамс занимал должность заместителя регионального контролера Совета по торговле субрегиона Камберленд и Уэстморленд, а после ухода с этой должности был награждён Орденом Британской Империи. В 1949 году возведён в звание пэра графства Камберленда.

В 1959 году ушёл на пенсию, 23 августа 1960 года умер в возрасте 69 лет.

Семья 
Лорд Адамс женился на Агнес Джейн Бирни в 1914 году. У них был один сын, Томас Адамс (род. 1923), который умер в младенчестве.

В массовой культуре 
Джон Джексон Адамс получил свою известность благодаря стратегии Hearts of Iron 4, где он является одним из нескольких стандартных портретов политиков и генералов, которые не имеют своего игрового портрета и обычно присутствуют со случайно сгенерированным именем. Одни из самых известных его воплощений в игре — австрийский генерал Карл Эглесер и секретарь ЦК КП Белоруссии Пантелеймон Пономаренко. Среди игроков именуется «минором», поскольку его портрет олицетворяет лидеров относительно мелких и малопроработанных стран, так называемых «миноров».

Примечания

Ссылки 
 ‘ADAMS’, Who Was Who, A & C Black, 1920—2007; online edn, Oxford University Press, Dec 2007
 thePeerage.com
 «Whitehaven — An Illustrated History» by Daniel Hay. Published by Michael Moon 1979. .